Игнатченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Игнатченко, Андрей Юрьевич (род. 1987) — украинский музыкальный продюсер, композитор, аранжировщик, автор песен, основатель студии звукозаписи «Iksiy Music».
 Игнатченко, Анна Павловна (род. 1977) — игрок женской сборной России по гандболу.
 Игнатченко, Георгий Игоревич (род. 1947) — украинский музыковед, кандидат искусствоведения (1984), заслуженный деятель искусств Украины (1996), член НСКУ, ректор Харьковского института искусств в 1991—2003 годах.
 Игнатченко, Евгений Афанасьевич (1907—1967) — заслуженный строитель РСФСР (1966), лауреат Ленинской премии (1958).

См. также 
 Игнатенко